A Associação de Estudantes da NOVA Medical School|Faculdade de Ciências Médicas da Universidade NOVA de Lisboa (AEFCM), fundada a 15 de Maio de 1979, é a representante oficial dos estudantes da Faculdade de Ciências Médicas|NOVA Medical School (FCM|NMS) da Universidade NOVA de Lisboa (UNL). 

Rege-se pelos princípios do Movimento Associativo dos estudantes portugueses: a unicidade, o apartidarismo e o laicismo. Tem como objetivos primordiais representar e defender os interesses dos estudantes da NMS|FCM, contribuir para a sua integração na Faculdade e ainda promover a sua formação nas mais diversas áreas: Ciências e Investigação, Saúde Comunitária, Sociocultural e na Educação Médica.

Actualmente a Direcção da AEFCM é constituída por 8 equipas que trabalham sob coordenação da equipa de Gestão (Presidente, Vice-presidentes, Tesoureiro e Secretário-Geral), são elas:

Ciência e Formação 
Estágios Clínicos (Francisca Vieira)
Ciência e Investigação (Teresa Leitão)
Formação em Medicina (Rita Paulino)
Formação em Ciências da Nutrição (Inês Duarte)

Comunicação e Tecnologia 
Gestão de Informação (Afonso Cunha)
Imagem e Meios (Ana Rebelo e Inês Cruz)
Estratégia, Relações Públicas e Tecnologia (Carolina Baptista)

Internacional 
Intercâmbios Clínicos (LEO) (Margarida Oliveira)
Intercâmbios de Investigação (LORE) (Joana Azevedo)
Projetos Internacionais e LEO Assist (Diana Aguiar)

Política Educativa 

 Educação Médica Interna (Gonçalo Rodrigues)
 Educação Médica Interna e Externa e Educação para as Ciências da Nutrição (Carolina Almeida)
 Educação Médica Externa e Eventos de Política Educativa (Carolina Oom)
 Ensino Superior e Eventos de Política Educativa (Catarina Diogo)

Sustentabilidade 

 Vice-tesoureira (Catarina Rolim)
 Loja (Mariana Bernardo)
 Parcerias (Matilde Freitas)
 Sustentabilidade Ambiental e Património (Sara Silveira)

Recreativo 

 Eventos (Diogo Reis, Ana Sofia Gaspar, Daniel Barbosa e Thomas Basílio)

Responsabilidade Social 

 Ação Social (Mafalda Mogas)
 Saúde Pública (Madalena Melo)
 Saúde Sexual e Reprodutiva (Cátia Páscoa)
 Desporto (Rita Melo)
 Cultura (Catarina Antão)

Projetos 
FRONTAL (Pedro Vilão)
FutureMD (Inês Barbosa)
Hospital da Bonecada® (Carolina Batalha)
iMed Conference® (Nuno Palma dos Reis)
MarcaMundos (Bruna Cardoso)
Saúde Porta a Porta (Pedro Rocha)

Ver também 
 Associação Nacional de Estudantes de Medicina (ANEM)
 Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa (NMS|FCM)
 Universidade Nova de Lisboa (UNL)

Ligações externas 
 Página Oficial da AEFCM

Universidade Nova de Lisboa
Associações académicas de Portugal
Medicina de Portugal
Fundações em Portugal em 1979